Riu Acaray, al Paraguai
 Serra d'Acaray, a Guyana
 Colònia Acaray, població del Paraguai, Departament de l'Alt Paraná
 Central hidroelèctrica d'Acaray, al Paraguai, a Henandarias
 Fortalesa d'Acaray, jaciment arqueològic del Perú